Шпенгель, Иоганн Вильгельм (Johann Wilhelm Spengel; 1852—1921) — немецкий зоолог.
 Шпенгель, Леонард (Leonhard von Spengel; 1803—1880) — немецкий филолог.

Примечания